

Geografia 
 Ascensión — no México
 Ascensión (distrito) — no Peru
 Paróquia de Ascension — na Luisiana, Estados Unidos

Outros 
 Ascension (álbum) — do músico de jazz John Coltrane
 The Ascension — dupla de luta profissional

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música